Трескино — название нескольких населённых пунктов:

 Трескино — деревня в Бековском районе Пензенской области.
 Трескино — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Трескино — село в Колышлейском районе Пензенской области.
 Трескино — село в Лунинском районе Пензенской области.
 Трескино — село в Инжавинском районе Тамбовской области.